Toldo ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Toldo (* 1971), italienischer Fußballspieler
 Pietro Toldo (1860–1926), italienischer Romanist und Komparatist